Seles steht für:

 Seles (Angola), eine Stadt in Angola
 Seles, die jüngere Halbschwester des Zelos Wilder, einem Charakter des Computer-Rollenspiels Tales of Symphonia

Selses oder Seleš ist der Familienname folgender Personen:
 Monica Seles (* 1973), jugoslawisch-US-amerikanische Tennisspielerin
 Željko Seleš (1929–2020), jugoslawischer Handballtrainer

 Siehe auch:
 Selles
 Celles